Il Gruppo I della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il primo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2011. I quattro vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:

 
 
 
 

 
 
 

Formula: 11 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Al primo turno partecipano solo sei squadre, mentre Israele, Italia, Polonia, Sudafrica e Svizzera sono ammesse direttamente al secondo turno, a cui accedono anche le vincenti degli incontri del primo turno. Le quattro squadre vincitrici negli incontri del secondo turno sono ammesse ai spareggi per il Gruppo Mondiale. Le altre sette invece disputano dei turni eliminatori paralleli fra di loro per evitare gli ultimi due posti che significano retrocessione al Gruppo II della zona Euro-Africana.

Tabellone

Primo turno

Slovenia vs. Finlandia

Ucraina vs. Paesi Bassi

Portogallo vs. Slovacchia

Secondo turno

Israele vs. Polonia

Italia vs. Slovenia

Sudafrica vs. Paesi Bassi

Svizzera vs. Portogallo

Spareggi salvezza 2º turno

Finlandia vs. Polonia

Slovacchia vs. Ucraina

Verdetti
Ammesse agli spareggi promozione:  -  -  - 
Retrocesse al Gruppo II nel 2012:  -

Voci correlate
Coppa Davis 2011 Zona Euro-Africana Gruppo II
Coppa Davis 2011 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
Coppa Davis 2011 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2011